Па́вел Абра́мович Головинский (р. 30 сентября 1955, Ульяновск) — доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики ВГАСУ.

Биография 
 1972-1977 — студент физического факультета ВГУ (окончил с отличием)
 1977—1978 — инженер Вычислительного центра ВГУ
 1978—1981 — аспирант ВГУ по специальности «Теоретическая физика»
 1982 — ученая степень кандидата физ.-мат. наук по специальности «Оптика» (Отдел теплофизики АН УзССР, г. Ташкент). Тема диссертации «Многоквантовые процессы на отрицательных ионах»
 1982—1999 — ассистент, доцент, профессор кафедры физики ВГАСУ
 
 1989 — исследователь в Институте общей физики АН СССР, г. Москва
 1994 — приглашенный профессор в университете Лаваль, Квебек, Канада
 1994 — руководитель исследований по теме «Элементарные процессы в лазерной плазме сложных атомов» Министерства науки РФ
 1995 — степень доктора физ.-мат. наук по специальности «Теоретическая физика» (Санкт-Петербургский ГУ). Название диссертации «Многочастичные процессы в атомах под действием сильного светового поля»
 1995—1997 — исследователь в Лаборатории Эми Коттон, Орсэ, Франция
 1998 — ученое звание «Профессор по кафедре физики»
 1999-2002 — заведующий каф. физики ВГАСУ
 С 2002 и по настоящее — профессор кафедры физики ВГАСУ
 2003—2004 — профессор факультета компьютерных наук ВГУ
 С 2005 по настоящее время — исполнительный директор Воронежского НОЦ по проблемам управления

Член научных организаций 

 Международная ассоциация спектроскопистов
 Ассоциация «Евронаука»
 Российское физическое общество
 Российская академия естественных наук
 Нью-Йоркская академия наук

Библиография

Публикации в реферируемых журналах 
 Головинский П. А. «Когерентный нейрон и распознавание образов». 1 // Вестник ВГТУ. 2005, Т. 1, № 9, С. 115—117
 Головинский П. А. «Когерентный нейрон и распознавание образов». 2 // Вестник ВГТУ. 2005, Т. 1, № 10, С. 127—129
 Макаров Е. И., Головинский П. А. «Управление выбором поставщика в условиях вероятностного прогноза» // Проблемы управления. 2005, № 4, С. 70-74
 Головинский П. А. «Кинетика нейронных сетей и искусственные аналоги» // Нейрокомпбютеры: разработка и применение. 2004, № 2-4, С. 50-59
 Патапов Ю. Б., Головинский П. А., Шмелев Г. Д. «Расчет долговечности железобетонных конструкций с учетом коррозии арматуры» // Известия вузов. Строительство. 2003, № 6, P. 113—117
 Головинский П. А., Ушаков И. И. «Теория фрактального роста трещин и сопутствующая акустическая эмиссия» // Материаловедение. 2002, № 8 , С. 16-21
 Головинский П. А. «Многофотонный поляризационный тормозной эффект» // Известия вузов. Физика. 2001, № 3, С. 25-27
 Golovinski P.A., Mikhailov T.V. «Spontaneous Radiation Decay of Weakly Bound System in External Field» // Physica Scripta. 2001, V.63, P.141-144
 Михайлов Е. М., Головинский П. А. «Описание дифракции ультракороткого импульса на основе метода Зоммерфельда» // ЖЭТФ. 2000, Т. 117, С. 275
 Golovinski P.A., Mikhailov E.I. «New Approach in the Theory of Ultrashort Pulse Diffraction and Focusing» // Proceedings of SPIE, 1999, V.3735, P.84-93
 Головинский П. А., Золототрубов Ю. С., Золототрубов Д. Ю.. Перцев В. Т. «Исследование распространения ультразвукового импульса во фрактальной среде» // Письма в ЖТФ. 1999, № 25, С. 14-18
 Ростовцев В. С., Головинский П. А. «Влияние сильного лазерного поля на поглощение рентгеновского излучения и Оже-эффект» // Оптика и спектроскопия. 1998, Т. 85, С. 811—814
 Головинский П. А. «Интерференция при фоторазрушении отрицательных ионов атома водорода в электрическом поле» // ЖЭТФ. 1997, Т. 85, С. 857—861
 Головинский П. А. «Интерференция электронных волн при фотоотрыве электрона в электрическом поле» // Оптика и спектроскопия. 1998, Т. 84, С. 723—725
 Golovinski P.A.. «Direct Two-Electron Bound-Free Transition in an Intense Laser Field» // Laser Physics. 1997, V. 7, 855—659.
 Головинский П. А. «Рождение электрон-позитронных пар во встречных электрон-лазерных пучках» // Письма в ЖТФ, 1997, Т. 23, С. 72-75.
 Головинский П. А., Золототрубов Ю. С., Трухин Ю. Г. «Механизм миграции пузырьков при уплотнении бетонной смеси» // Известия вузов. Строительство. 1996, Т. 6, С. 57-60
 Головинский П. А., Долгополов М. А., Хорюшин Д. «Ядерные реакции в сверхсильном лазерном поле» // Известия РАН. Сер. физ. 1996, Т. 60, С .86-93

Избранные статьи в трудах конференций 
 Головинский П. А. «Сортировка данных на основе быстрого распознавания» / Сб. научных трудов 7 международной конференции «Современные сложные системы управления». 2005, С.136-138
 P.A. Golovinski «Pontryagin Maximum Principle for Quantum Time-Optimum Problem» / Int. Conf. «Physics and Control», Russia St.-Petersburg, 2005, P.710-713
 Golovinski P.A., «Physical Mesomechanics and Relaxation Phenomena» /XXI Int. Conf. «Relaxation in Solids». 2004, P.11
 Golovinski P.A., Nazaroff V.M., Ryasnoy P.V. «Ultrafast Control of Quantum Systems» / International Quantum Electronic Conference, Moscow, 2002, P.461
 Golovinski P.A. «Spontaneous Radiation of Weakly Bound System in External Field» /16 International Conference on Atomic Processes, Windsor, Canada, 1998, Abstracts, P.366-367
 Golovinski P.A., «Photoelectron Interference in Electric Field and Superresolution Holography» / Ibid., P.368-369.
 Golovinski P.A. and Rostovtzev V.S., «Electron Correlation in Nonlinear Processes: Ionization and Auger-Effect»/ Ibid., P.221-222.
 Golovinski P.A. and Rostovtsev P.A., «X-Ray Absorption and Auger Effect in the Presence of Laser Field» / EGAS 29, Berlin, 1997, P.505-506
 Golovinski P.A., «Photoelectron Interference in Electric Field» / Ibid., 1997, P.224-225
 Golovinski P.A., «Nonlinear Two Electron Bound-Free Transition» / Ibid., 1997, p. 222—223
 Golovinski P.A., «Strong Laser-Field Interaction and Vacuum Breakdown with Electron-Laser Opposite Beam» / 7th International Conference on Multiphoton Processes, Germany, Garmish-Partenlirchen, Book of Abstracts, 1998, B25
 Golovinski P.A., «Strong-Field-Induced X-Rays From Clusters» /In EGAS 28 Abstracts, Graz, 1996, C2-04

Книги и учебники 
 Головинский П. А., Тарханов А. К. «Лекции по строительной физике». Воронеж: ВГАСУ, 2005. — 65 с
 Головинский П. А., Преображенский М. А. «Лекции по физике. Механика. Молекулярная физика». Воронеж: ВГАСУ, 2003, — 137p
 Головинский П. А., Преображенский М. А. «Лекции по физике. Электричество и магнетизм». Воронеж: ВГАСУ, 2002, — 66p
 Головинский П. А., Преображенский М. А. «Колебания и волны». Воронеж: ВГАСУ, 2003, — 108p
 Головинский П. А., Преображенский М. А. «Лекции по физике. Современные теории строения материи». Воронеж: ВГАСУ, 2003, — 69p
 Головинский П. А. «Математические модели и методы. Стохастические модели сложных систем.» Ч. 4. Воронеж: ВГАСУ, 2002, — 94 с
 Головинский П. А. «Математические модели и методы. Нелинейные процессы». Ч. 3. Воронеж: ВГАСУ, 2002, — 86 с
 Головинский П. А. «Математические модели и методы. Линейные поля и волны». Ч. 2. Воронеж: ВГАСУ, 2001, — 80 с
 Головинский П. А. и др. «Практикум по физике». Воронеж: ВГАСУ, 2000. — 129 с
 Головинский П. А. «Математические модели и методы. Математические модели механики». Ч. 1. Воронеж: ВГАСУ, 2002, — 129 с
 Головинский П. А. «Многочастичные процессы в атомах под действием сильного светового поля». Воронеж: ВИСИ, 1994. — 147 с

Ссылки 
Страничка на сайте ВГСАУ 

Физики России
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Ульяновске
Выпускники Воронежского государственного университета